Wenlong kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wenlong (socken i Kina), Chongqing, 
 Wenlong Zhen, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar